Оба́нь () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південь від Парижа, 17 км на схід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 19420 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 45824 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Транспорт 
У вересні 2014 року в місті відкрилася трамвайна лінія завдовжки 2,7 км.

Персоналії 
 Марсель Паньоль (1895—1974) — французький письменник, драматург та кінорежисер
 Рене Марсілья (1959 — 2016) — французький футболіст, захисник, захисник, згодом — футбольний тренер.

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Обань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон